Jessica Nicole Benson (4 de outubro de 1988 em Severn, Maryland) é uma cantora estadunidense.

Ela foi componente do girl group de hip-hop 3LW junto com Adrienne Bailon e Kiely Williams. Entrou em 2002.

Cantoras dos Estados Unidos
Membros de 3LW
Cantoras afro-americanas
Cantores de R&B contemporâneo dos Estados Unidos